Eddie Irvine, severnoirski dirkač Formule 1, *10. november 1965, Newtownards, County Down, Severna Irska.

Življenjepis 
Eddie Irvine je upokojeni severnoirski dirkač Formule 1. Že svojo prvo dirko Formule 1, Veliko nagrado Japonske 1993, je z Jordanom dokaj presenetljivo končal med dobitniki točk, na šestem mestu. Svoji prvi pravi sezoni,  in , je končal le s šestimi oziroma desetimi točkami, nato pa se je preselil v Ferrari, ki si je močno želel po dolgih letih spet na vrh Formule 1. Toda prva sezona 1996 mu je prinesla le eno tretje mesto, doseženo na uvodni dirki za Veliko nagrado Argentine. V sezonah  in  se je kar nekajkrat prebil na stopničke, toda moral je pomagati hitrejšemu moštvenemu kolegi, Michaelu Schumacherju, v boju za naslov prvaka. V sezoni 1999 pa se mu je, po zlomu noge Schumacherja na Veliki nagradi Velike Britanije, ponudila možnost za naslov prvaka. Toda po težkem boju mu je z zmago naslov na zadnji dirki za Veliko nagrado Japonske vzel Finec Mika Häkkinen. Irvine se je moral tako zadovoljiti z drugim mestom v prvenstvu z dvema točkama zaostanka in edinimi štirimi zmagami v karieri (Velike nagrade Avstralije, Avstrije, Nemčije in Malezije). Pred sezono 2000 se je preselil v moštvo Jaguar, kjer pa mu je uspelo le dvakrat doseči tretje mesto na Velikih nagradah Monaka 2001 in Italije 2002. Po sezoni 2002 se je poslovil od aktivnega dirkanja v Formuli 1, kjer je bil znan tudi po svojih izjavah brez dlake na jeziku.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Glej tudi 
 
seznam britanskih dirkačev

Živeči ljudje
Britanski dirkači
Britanski vozniki Formule 1
Jordanovi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Jaguarjevi dirkači Formule 1